Svirce je lahko:
 Svirce, Kosovska Kamenica, naselje na Kosovu
 Svirce, Leskovac, naselje v Srbiji 
 Svirce, Medveđa, naselje v Srbiji